Frasi – plurale di frase
 Felice Frasi – organista e compositore italiano
 Franco Frasi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giulia Frasi – soprano italiana